A IV. dinasztia az ókori Egyiptom történetében az Óbirodalom négy uralkodócsaládjából sorrendben a második. Ismert családtörténetük a III. dinasztia utolsó uralkodójaként számon tartott, ismeretlen származású Hunival kezdődik, és anyaágon benyúlik az V. dinasztiába.

A korszak minden szempontból jelentősnek mondható, azonban az építészet és művészettörténet egyes aspektusait leszámítva homályos kor. A fennmaradt források alapján sok esetben az uralkodók személye sem állapítható meg (különösen Hufu után), nemhogy rokoni kapcsolataik. Az alábbi családfában ezért sok feltételezett, vagy vitatott összefüggés látható. Ezekről bővebb információt az adott személy szócikke nyújthat.

A családfa

Jegyzetek 

 04
Csaladfaja